Денис Черно́в: Чернов, Денис Юрьевич (род. 1970) — российский режиссёр-мультипликатор, сценарист, актёр дубляжа.
 Чернов, Денис Валериевич (род. 1978) — украинский и российский художник.